10-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 9 клубами в 2001 году. Чемпионом в 4-й раз в истории и во 2-й подряд стал бишкекский СКА-ПВО, кара-сууский «Жаштык-Ак-Алтын» был серебряным призёром, 3-е место занял «Дордой» из Нарына.

Турнирная таблица 

Примечание. Семетей (Кызыл-Кия) снялся с соревнований после двух проведённых матчей, результаты которых были аннулированы.

Ссылки 
Результаты на RSSSF

2001
Футбол в Азии в 2001 году
2000-е годы в Киргизии